

Naam 
Joost (voornaam), jongensnaam

literatuur 
Joost (Tom Poes-stripfiguur), stripfiguur uit de Bommelsaga
Joost Niemöller, schrijver en journalist
Joost van den Vondel, dichter
Joost-van-Smith-aan-de-overkant

media 
Joost (internet), televisiedienst via internet
Joost (radioprogramma), radioprogramma gepresenteerd door Joost Schulte

muziek 
Joost Klein, muzikant en youtuber

politiek 
Joost Eerdmans, met Annabel Nanninga oprichter JA21

religie
Eufemisme voor Satan, de Duivel. Vandaar ook de uitdrukking "Joost mag het weten"

sport 
Joost Vanmeerhaeghe, wielrenner